Hofkirchen (Bavière), une commune d'Allemagne
 Hofkirchen bei Hartberg, une commune d'Autriche
 Hofkirchen an der Trattnach, une commune d'Autriche
 Hofkirchen im Mühlkreis, une commune d'Autriche
 Hofkirchen im Traunkreis, une commune d'Autriche
 Hofkirchen (St. Valentin), une commune d'Autriche